Аниноаса има више значења:

 Аниноаса (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Аниноаса (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Аниноаса (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Аниноаса (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Аниноаса (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Аниноаса (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Аниноаса (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Аниноаса (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Аниноаса (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Аниноаса (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији